Eftervård kan syfta på:

 Eftervård (sexualitet) – mental efterbearbetning efter BDSM-aktivitet
 Eftervård (sjukvård) – avslutande vård efter normal sjukvård
 Eftervård (kriminalvård) – avslutande behandling efter normal kriminalvård